Kyparissos kan syfta på:

 Kyparissos – en yngling i grekisk mytologi, älskare till Apollon

Geografi

Grekland 

 Kypárissos, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar